Гран-при Сан-Паулу 2022 года (официально ) — двадцать первый этап чемпионата мира «Формулы-1» 2022 года. Прошёл 11—13 ноября на автодроме Интерлагос в Сан-Паулу, Бразилия. Это третий и последний Гран-при сезона 2022 года, в котором был использован формат спринта.

Поул впервые в карьере завоевал Кевин Магнуссен из команды Haas.

Субботний спринт и воскресную гонку выиграл Джордж Расселл из команды Mercedes, одержав свою первую победу в «Формуле-1». Вторым финишировал Льюис Хэмилтон из Mercedes, третьим — Карлос Сайнс (мл.) из Ferrari.

Это первая победа для команды Mercedes в сезоне 2022 года и первый победный дубль с Гран-при Эмилии-Романьи 2020 года.

Предисловие

Шины 
Pirelli привезли следующие составы шин: в роли Hard, Medium и Soft используются составы С2, С3 и С4 соответственно.

Проблемы безопасности 
После всеобщих выборов в Бразилии была поднята проблема безопасности в связи с беспорядками в стране, так как некоторые бразильцы вышли на улицы в знак протеста против результатов выборов, которые привели к нарушению деятельности в стране . Поступили сообщения о том, что грузовики принадлежащие Ferrari, направлявшиеся в Автодром имени Жозе Карлуса Пасе из Международного аэропорта Виракопус, были заблокированы протестующими на шоссе. Политическая нестабильность в Бразилии поставила вопрос о том, примет ли FIA решение отменить раунд или гонка пройдет по расписанию. В отчетах указывается, что FIA и правообладатель Формулы-1 Liberty Media следили за ситуацией, и решили проводить гонку по расписанию .

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: →  Пасмурно, дождь в конце. Влажная трасса. Воздух +19 °C, трасса +27 °C

Первые два сегмента квалификации прошли в относительно сухих условиях. В третьем сегменте Джордж Расселл развернулся и застрял на обочине, тем самым вызвав красный флаг. До красного флага все машины кроме Шарля Леклера ехали на сликах, в то время как гонщик Ferrari попытался проехать на промежуточных шинах, но трасса была сухой и он был вынужден заехать в боксы, чтобы сменить резину на слик. Ещё до красного флага Кевин Магнуссен показал лучшее время. Так как дождь начался во время паузы из-за разворота Рассела, то улучшение времени стало невозможным, и последние 5 минут сессии гонщики ни разу не выехали на боевой круг.

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:18,223
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Спринт 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +21…22 °C, трасса +34…33 °C

Комментарии

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +23…20 °C, трасса +49…37 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Джордж Расселл ( Mercedes) — 1:13,785, поставлен на 61 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте чемпионата мира

Спорт в Бразилии в 2022 году
Гран-при Сан-Паулу